Alholmen kan syfta på:

Sverige

 Alholmen (ö i Mälaren),

Finland

 Alholmen, Jakobstad, Österbotten, 
 Alholmen (vid Särkimo, Vörå), Österbotten,  (2 ha)
 Alholmen (vid Maxmo, Vörå), Österbotten,  (4 ha)
 Alholmen (vid Kaitsor, Vörå), Österbotten,  (2 ha)
 Alholmen, Kimitoön, Åboland,  (1 ha)
 Alholmen, Ingå, Nyland,  (2 ha)
 Alholmen, Esbo, Nyland,  (1 ha)
 Alholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Alaholma
Arholma